Окуне́вский (, ) — украинская и польская фамилия. Известные носители:

 Окуневский, Ярослав (1860—1929) — военный врач, украинский общественный и военный деятель, писатель, действительный член Научного общества имени Тараса Шевченко, адмирал флота Австро-Венгерской империи.
 Окуневский, Теофил (1858—1937) — западноукраинский общественный и политический деятель, юрист, адвокат, доктор права, один из основателей «Ру́сько-украи́нской радика́льной па́ртии» и Украинской национально-демократической партии (УНДП), посол (депутат) государственного парламента Австро-Венгрии и Галицкого краевого сейма. Брат Ярослава Окуневского.